Николай Напалков:
 Напалков, Николай Иванович (1868—1938) — советский хирург, организатор здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор.
 Напалков, Николай Павлович (1932—2008) — советский и российский онколог, академик АМН СССР.